Ива́н Цветко́в:
 Цветков, Иван — российский писатель и переводчик XIX века.
 Цветков, Иван Евменьевич (1845—1917) — русский меценат, коллекционер живописи.
  (род. 1979) — болгарский футболист; играл за сборную Болгарии.
 Цветков, Иван Степанович (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Примечания